Surfin’ U.S.A. ist der Titel folgender Musikwerke:

 Surfin’ U.S.A. (Album), Album der Beach Boys (1963)
 Surfin’ U.S.A. (Lied), Lied der Beach Boys (1963)